Die Estoril Open 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 12. bis 18. April 2004 in Oeiras stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Sand auf ausgetragen. In derselben Woche wurden die US Men’s Clay Court Championships in Houston sowie die Open de Tenis Comunidad Valenciana in Valencia ausgetragen, die wie die Estoril Open zur Kategorie der ATP International Series zählte. Zeitgleich fand auch ein Turnier der Damen in Oeiras statt.

Im Einzel schied der titelverteidigende Nikolai Dawydenko schon in der ersten Runde aus. Es gewann der an fünf gesetzte Argentinier Juan Ignacio Chela die Einzelkonkurrenz, indem er im Finale den Russen Marat Safin schlug. Damit gewann er seinen zweiten Karrieretitel und den einzigen Titel der Saison.
Das Doppel gewannen im letzten Jahr Mahesh Bhupathi und Maks Mirny, die nicht erneut zum Doppel, obwohl Mirny zumindest im Einzel spielte. Chela konnte an der Seite von seinem Landsmann Gastón Gaudio auch hier den Titel gewinnen. Für die beiden war es der zweite gemeinsame Titel im Doppel und jeweils auch der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 500.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 525.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 108 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Oeiras